Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1984/1985 — 49-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом стал клуб Дукла Йиглава, выигравший свой 11-й в истории и 4-й подряд титул.

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: 12 команд играли в 4 круга. Чемпионом 4-й год подряд стал клуб Дукла Йиглава, опередивший с огромным преимуществом в 15 очков серебряного призёра ВСЖ Кошице. Бронзовые медали завоевал ТЕ Готтвальдов, для которого это стало самым лучшим результатом в истории клуба.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1. Владимир Ружичка (Литвинов) и Олдржих Валек (Дукла Йиглава) — по 38 шайб

3. Мирослав Игначак (Кошице) — 30

Гол+пас

Состав чемпиона 
Вратари

Яромир Шиндел — 40 игр/2.63 гола за игру, Иржи Стеклик — 5/3.37

Защитники

Милослав Горжава — 42 игры/42 очка (20 шайб + 22 передачи), Карел Горачек — 35/16 (0+16), Франтишек Мусил — 44/10 (4+6), Ярослав Бенак — 33/9 (1+8), Бедржих Щербан — 43/8 (2+6), Радослав Свобода — 30/8 (1+7), Камил Прахарж — 44/5 (1+4), Ростислав Урбан — 39/3 (3+0)

Нападающие

Петр Росол — 40/54 (32+22), Олдржих Валек — 43/53 (38+15), Владимир Камеш — 40/51 (25+26), Петр Клима — 35/45 (23+22), Иржи Шейба — 41/28 (19+9), Петр Влк — 38/26 (17+9), Аугустин Жак — 44/26 (15+11), Иржи Дудачек — 42/26 (13+13), Антонин Мицка — 44/22 (7+15), Михал Пивонька — 33/19 (8+11), Милош Купец — 44/18 (6+12), Роман Божек — 38/11 (6+5), Франтишек Выборны — 38/5 (4+1), Ян Хрбаты (младший) — 5/2 (1+1), Зденек Пата — 3/1 (1+0), Томаш Мареш — 3/1 (0+1)

Тренеры — Станислав Невеселы и Ярослав Холик

Переходный турнир 

В переходном турнире приняли участие Витковице, занявший последнее место в 1-й лиге, а также две лучшие команды 2-й лиги. Победитель турнира получал место в элитной лиге на следующий сезон.

Ссылки 
 Сезон 1984/85 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1984 году
Спорт в Чехословакии в 1985 году
1984 год в хоккее
1985 год в хоккее